U может означать:

 U — буква латиницы.
 U — символ химического элемента уран.
 В биохимии U — символ урацила.
 В интернет-сленге U является аббревиатурой «you».

 В астрономии
 U — символ планеты Уран.

 В космонавтике

 U — Базовый размер стандарта сверхмалых искусственных спутников Кубсат, называемый «1U», составляет 10х10х10 см при весе не более 1,33 кг.

 В математике
  — символ объединения множеств.
  — символ универсального множества.

 В физике
 U — внутренняя энергия тела.
 U — рекомендованный символ для обозначения электрического напряжения.;* u — рекомендованный символ для обозначения вектора смещения иона (физика твёрдых тел).

 U — юнит, единица измерения размера оборудования по высоте, равная 1,75 дюйма, или одному вершку.
 В популяционной генетике обозначение гаплогруппы U (мтДНК)